Het ATP-toernooi van Acapulco 2013 (met de officiële naam Abierto Mexicano Telcel 2013) vond plaats van 25 februari tot en met 2 maart 2013. Er werd gespeeld op gravelbanen van de Fairmont Acapulco Princess in de Mexicaanse stad Acapulco. Het enkelspel werd gewonnen door Rafael Nadal. Hij versloeg in de finale David Ferrer met 6-0 en 6-2. Het dubbelspel werd gewonnen door Łukasz Kubot en David Marrero. Zij versloegen in de finale  Simone Bolelli en Fabio Fognini met 7-5 en 6-2.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

Acapulco
ATP-toernooi van Acapulco